Ilduino è un nome di origine germanica.

Personaggi 
Ilduino, vescovo di Asti;
Ilduino, abate di Saint-Denis.